Rüter ist der Familienname folgender Personen:

 Christiaan F. Rüter (* 1938), niederländischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Christoph Rüter (* 1957), deutscher Dokumentarfilmer
 Diethard Rüter (1936–2008), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans-Martin Rüter (* 1965), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Heinrich Rüter (1877–1955), deutscher Maler
 Jörg Rüter, deutscher Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr
 Karl Rüter (1902–1986), deutscher Maler
 Klaus Rüter (* 1940), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Michael Rüter (* 1963), Abteilungsleiter der Abteilung Organisation und Parteileben beim SPD-Parteivorstand
 Sebastian Rüter (* 1976), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Rüter (1903–1982), deutscher Schauspieler, Theaterdirektor und Regisseur
 Wolfgang Rüter (* 1950), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Ryter
 Rütter
 Rüther